2 miejscowości w Polsce: 
 Kopaszyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Prusice 
 Kopaszyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec